D8, D08 ou D.VIII peut faire référence à :

Domaine du bâtiment et des travaux publics 
 Caterpillar D8, un type de bulldozer construit par Caterpillar.

Domaine militaire 
 Fokker D.VIII, un avion militaire néerlandais ;
 , un destroyer de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ponnier D.VIII, un prototype d’avion militaire français ;
 Pfalz D.VIII, un avion de chasse allemand.

Jeux 
 Dé à huit faces, un type de dé utilisé en jeu de rôles.

Médecine 
 Classe ATC D08, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Économie 
 D-8, une organisation de coopération économique et commerciale qui rassemble le Bangladesh, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran, la Malaisie, le Nigeria, le Pakistan et la Turquie.

Médias 
 D8, ancien nom de C8, chaîne de télévision française.

Transports 
Automobile
 Delage D8, une voiture de prestige du constructeur français Delage ;
 Delage D8-120, une automobile grand luxe du constructeur français Delage ;
 Donkervoort D8, une automobile sportive du constructeur néerlandais Donkervoort ;
Duqueine D08, une voiture de course du constructeur français Duqueine Engineering.

Aviation
 .

Routes
   dans certains départements, en France ;
  Autoroute tchèque D8 reliant Prague à la frontière allemande ;
   reliant la frontière slovène à la frontière monténégrine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 2 caractères
